Turniej drużynowy mężczyzn w łucznictwie podczas Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016 został rozegrany w dniu 7 sierpnia 2016 roku na stadionie Sambódromo. W rywalizacji wzięło udział 12 zespołów (po trzy zawodniczki w drużynie).

Zasady turnieju 
Sportowcy strzelali z linii oddalonej od celu o 70 metrów. Wszystkie fazy turnieju głównego zostały rozegrane w formie systemu pucharowego. Najpierw zawodniczki musiały uczestniczyć w rundzie rankingowej, pozwalającej wyłonić rozstawienie każdej drużyny. Każda z zawodniczek oddawała 8 strzałów w meczu. Zwycięzcą zawodów okazywała się drużyna z lepszym wynikiem.

Rekordy 
Przed rozpoczęciem zawodów aktualne rekordy świata i olimpijski były następujące:

Runda rankingowa – 216 strzałów

Rezultaty

Runda rankingowa

Turniej główny

Bibliografia 
 

Łucznictwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016